Пшата се може односити на :
 Пшата (река), река у Словенији, десна притока Камнишке Бистрице.
 Пшата (Церкље при Горењскем), насељено место у општини Церкље при Горењскем у Словенији
 Пшата (Домжале), насељено место у општини Домжале у Словенији